18-я бригада может означать:
 18-я бригада территориальной обороны (Белосток) — подразделение Поморского военного округа.
 18-я артиллерийская истребительно-противотанковая бригада
 18-я отдельная мотострелковая бригада (1968—1998)
 18-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (2009—2016)
 18-я бригада армейской авиации